Лас Азусенас има више значења:

 Лас Азусенас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Азусенас, Леокадио Лопез Силва (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Азусенас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Азусенас (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Азусенас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Азусенас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Азусенас (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Азусенас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Азусенас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Азусенас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Азусенас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Азусенас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Азусенас (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Азусенас (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Азусенас (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Азусенас, Ел Дурасно (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Азусенас (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Азусенас, Антонио Лопез (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику